El Llano – comune del Messico
 El Llano – comune del Panama
 El Llano – comune della Repubblica Dominicana